Труно́в (Труно́ва)— русская фамилия.

Известные носители 
 Трунов, Александр Михайлович (1913—1972) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Трунов, Георгий Васильевич (? — после 1917) — российский фотограф.
 Трунов, Игорь Андреевич (1939—2008) — российский растениевод, доктор наук.
 Трунов, Константин Архипович (1866—1920) — полный кавалер знака ордена Святого Георгия.
 Трунов, Михаил Петрович (1931—2010) — советский Первый секретарь Белгордского обкома КПСС.
 Трунов, Николай Родионович (1889—1917) — российский революционер.

Трунова, Лилия Алексеевна (1928—2016) — советский и российский иммунолог, член-корреспондент АМН и РАН СССР.
 Васильева, Светлана Валерьевна (до замужества — Трунова; род. 1983) — российская скелетонистка, призёр чемпионата Европы, многократная чемпионка России.

Примечания